Pritoka je naseljeno mjesto u gradu Bihaću, Federacija Bosne i Hercegovine, BiH.

Zemljopis 

Nalazi se na rijeci Uni, oko 2 kilometra uzvodno od Bihaća.

Stanovništvo

Popisi 1971. – 1991.

Popis 2013.

Izvori 

Naselja u Unsko-sanskoj županiji
Bihać